Бажа́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 Бажанов, Александр Васильевич (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Бажанов, Аскольд Алексеевич (1934—2012) — российский колтта-саамский писатель и поэт.
 Бажанов, Борис Георгиевич (1900—1982) — советский партийный деятель, секретарь И. В. Сталина по Политбюро.
 Бажанов, Валентин Александрович (род. 1953) — российский философ, профессор Казанского университета.
 Бажанов, Валериан Семёнович (1907—1984) — советский зоолог, палеонтолог, проработавший большую часть жизни в Казахстане.
 
 Бажанов, Георгий (Егор) Ильич — могилёвский губернатор в 1832—1837 гг.
 Бажанов, Григорий Сергеевич (1918—1955) — Герой Советского Союза.
 Бажанов, Евгений Петрович (род. 1946) — российский политолог, историк.
 
 Бажанов, Константин Васильевич (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Бажанов, Леонид Александрович (род. 1945) — российский искусствовед, специалист по современному искусству второй половины XX — начала XXI века.
 Бажанов, Марк Игоревич (1922—2001) — советский и украинский учёный-правовед.
 Бажанов, Михаил Дмитриевич (1920—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Бажанов, Олег Сергеевич (род. 1968) — актёр московского драматического театра им. Станиславского, заслуженный артист России (2004).
 
 Бажанов, Сергей Викторович (род. 1954) — российский политический деятель, банкир, экономист, доктор экономических наук, автор учебников по банковскому делу.



Примечания